Garo kan syfta på:

 Garofolket –ett folk i Idien
 Garo (språk) – ett tibetoburmanskt språk
 Garo (djur) – ett släkte fiskar
 GARO (företag) – svenskt börsnoterat företag
 Garo (tidskrift) – japansk tidskrift